Muziek
 It Ain't Easy (Three Dog Night), een muziekalbum van Three Dog Night uit 1970
 It Ain't Easy (Long John Baldry), een muziekalbum van Long John Baldry uit 1971
 It Ain't Easy (Janie Fricke), een muziekalbum van Janie Fricke uit 1983
 It Ain't Easy (Chris Smither), een muziekalbum van Chris Smither uit 1984
 It Ain't Easy (Ron Davies), een liedje van Ron Davies uit 1970 en opgenomen door onder anderen Three Dog Night, Long John Baldry (zie allebei hierboven) en David Bowie op zijn album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars uit 1972
 It Ain't Easy (Ellen ten Damme), een single van Ellen ten Damme uit 2001
 It Ain't Easy, een liedje van de Sugababes, uitgebracht op het album Taller in More Ways
 It Ain't Easy, een liedje van Avalon, uitgebracht op het album The Final Move
 It Ain't Easy, een liedje van 2Pac, uitgebracht op het album Me Against the World
 It Ain't Easy (DeWolff), een liedje van DeWolff, uitgebracht op het album Tascam Tapes uit 2020

Film en televisie
 It Ain't Easy (1972), een film uit 1972
 It Ain't Easy (2006), een film uit 2006